Huntsville (Ontàrio), localitat canadenca de la província d'Ontàrio
 Huntsville (Alabama), localitat estatunidenca de l'estat d'Alabama
 Huntsville (Arkansas), localitat estatunidenca de l'estat d'Arkansas
 Huntsville (Missouri), localitat estatunidenca de l'estat de Missouri
 Huntsville (Ohio), localitat estatunidenca de l'estat d'Ohio
 Huntsville (Tennessee), localitat estatunidenca de l'estat de Tennessee
 Huntsville (Texas), localitat estatunidenca de l'estat de Texas
 Huntsville (Utah), localitat estatunidenca de l'estat de Utah